Rounds steht für:
 Mike Rounds, Politiker
 Rounds (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller